Příjmení Woods nosí více významných osobností:

 Belita Woods (1948–2012) – americká zpěvačka
 Daniel Woods (* 1989) – americký sportovní lezec a bouldrista
 Gabrielle Woods (1911–2006) – americká herečka
 Jamila Woods (* 1989) – americká zpěvačka a básnířka
 James Woods (* 1947) – americký herec
 Jimmy Woods (1934–2018) – americký jazzový saxofonista
 Phil Woods (1931–2015) – americký jazzový saxofonista
 Ralph Woods (* 1986) – kanadský pornoherec
 Tiger Woods (* 1975) – americký profesionální golfista
 Thomas Woods (* 1972) – americký historik a spisovatel

Podobné příjmení 
 Wood

Externí odkazy